Bal w operze – thriller polityczny Josefa Haslingera
 Bal w operze – operetka Richarda Heubergera
 Bal w Operze – poemat Juliana Tuwima